Copa Chile 2010, även känd som Copa Chile Bicentenario vanns av Municipal Iquique efter en finalseger över Universidad de Concepción. Turneringen anordnades av ANFP (Chiles professionella fotbollsförbund), medan de första omgångarna organiserades av ANFA (amatörförbundet). I turneringen deltog lag från Primera División, Primera B, Tercera A och Tercera B, dessutom deltog amatörlag och regionala ortslag. Turneringen spelades mellan 27 mars och 8 december 2010.

Format
Copa Chile bestod av två olika faser - en preliminär fas och en ordinarie fas. Den preliminära fasen bestod av 20 lag från Tercera B medan den andra bestod av resten av lagen samt fem vinnare från de preliminära omgångarna. I den första preliminära omgången delades de tjugo lagen från Tercera B upp i tio dubbelmöten där de tio vinnarna går vidare till den andra preliminära omgången där de tio lagen delas upp i fem dubbelmöten. Dessa fem vinnare kvalificerade sig för den ordinarie fasen. Där deltog vinnarna samt de övriga 59 lagen, vilket innebar totalt 64 lag i den första omgången, vilket gav 32 matcher. Därefter fortsatte utslagsspelet tills en vinnare stod klar.

Preliminära omgångar

Omgång 1

Omgång 2

Första omgången
I den här omgången spelade resultaten i sig ingen roll - de utgick från poäng istället från målskillnad. Siffran under totalt står för antalet poäng. Vid lika poäng tillämpades straffläggning i den sista matchen.

Andra omgången
I den här omgången spelade resultaten i sig ingen roll - de utgick från poäng istället från målskillnad. Siffran under totalt står för antalet poäng. Vid lika poäng tillämpades straffläggning i den sista matchen.

Slutspel

Skytteligan

Referenser

Fotnoter

Externa länkar
 Copa Chiles officiella plats 
 Copa Chile-webbplats 
 Första omgången, första matchen (Diario El Mercurio) 
 Första omgången, andra matchen (Diario El Mercurio) 
 Andra Round, första matchen (Diario El Mercurio) 
 Andra Round, andra matchen (Diario El Mercurio) 
 Tredje omgången (Diario El Mercurio) 
 Kvartsfinaler (Diario El Mercurio) 
 Semifinaler (Diario El Mercurio) 
 Final (Diario El Mercurio) 

2010 i Chile
Fotbollssäsongen 2010
2010